Die Saison 1974/75 war die 19. Spielzeit der drittklassigen Verbandsliga Westfalen. Meister wurde Westfalia Herne, die sich in der folgenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga durchsetzen konnten. Aus der Gruppe 1 stiegen die TSG Harsewinkel und der VfL Schlangen, aus der Gruppe 2 der BV Brambauer und der TuS Hattingen ab. Aus der 2. Bundesliga stieg keine Mannschaft ab. Aus den Landesligen stiegen in die Gruppe 1 der FC Gohfeld und die Warendorfer SU und in die Gruppe 2 der VfL Bad Berleburg, die Amateure des VfL Bochum und Teutonia Lippstadt auf.

Legende

Tabellen

Gruppe 1

Entscheidungsspiele um Platz eins 
Die punktgleichen Mannschaften aus Gütersloh und Herford mussten in Hin- und Rückspiel den Meister der Gruppe 1 ermitteln. Gespielt wurde am 1. und 4. Mai 1975. Das Hinspiel vor 15.000 Zuschauern im Herforder Ludwig-Jahn-Stadion gewann der SVA durch Tore von Willi Zander und Günter Lubasch mit 2:1. Beim Rückspiel vor 8000 Zuschauern im Gütersloher Heidewaldstadion besorgte Willi Zander mit dem Tor des Tages den 1:0-Sieg.

|}

Gruppe 2

Westfalenmeisterschaft 

Die beiden Gruppensieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Westfalenmeister. Die Spiele fanden am 10. und 14. Mai 1975 vor 7.500 bzw. 5.000 Zuschauern statt. Westfalia Herne setzte sich durch und erreichte die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, während Gütersloh an der Deutschen Amateurmeisterschaft teilnahm.

|}

Entscheidungsspiele gegen den Abstieg 

Die beiden Drittletzten ermittelten in Hin- und Rückspiel den fünften Absteiger aus der Verbandsliga Westfalen. Die Spiele fanden am 11. und 17. Mai 1975 vor 2.000 bzw. 600 Zuschauern statt. Hüsten setzte sich sportlich durch. Da aber keine westfälische Mannschaft aus der 2. Bundesliga abstieg und Westfalia Herne in die 2. Bundesliga aufstieg wurden die Entscheidungsspiele bedeutungslos und beide Mannschaften verblieben in der Verbandsliga.

|}

Literatur

Weblinks 
 Verbandsliga 1 1974/75 bei Westfalenkick.de
 Verbandsliga 2 1974/75 bei Westfalenkick.de

Fußballsaison 1974/75
1975